

Astronomia 
 10680 Ermakov – asteroide della fascia principale

Persone 
 Andrej Andreevič Ermakov – danzatore russo
 Artëm Ermakov – pallavolista russo
 Nikita Ermakov – calciatore russo, centrocampista
 Vsevolod Ermakov – calciatore russo, portiere

Pagine correlate 
 Ermakova